Котешти има више значења:

 Котешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Котешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Котешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији